Acano ima više značenja:
 Acano (Komo)
 Acano (Kremona)
 Acano (Luka)
 Acano (Peruđa)
 Acano (Udine)